Il World Group I è il più alto livello della Fed Cup 1997.

Tabellone

Primo turno

Paesi Bassi vs. Stati Uniti

Germania vs. Repubblica Ceca

Giappone vs. Francia

Belgio vs. Spagna

Semifinali

Repubblica Ceca vs. Paesi Bassi

Francia vs. Belgio

Finale

Paesi Bassi vs. Francia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1997